Gominolas puede referirse a:

 Plural de la palabra gominola.
 Gominolas, seudónimo de César Astudillo, compositor y realizador de bandas sonoras de videojuegos de Topo Soft en los años 1980 y principios de los 1990.
 Gominolas (2007), serie española de televisión emitida por el canal "Cuatro".